

Cinema 
 Cherish  – film del 2002 diretto da Finn Taylor

Fumetto 
 Cherish  – manga di Haruhiko Mikimoto del 1998
 Cherish  – manga di Wataru Yoshizumi del 2006

Musica 
 Cherish – gruppo musicale statunitense
 Cherish – singolo del gruppo The Association del 1966, dall'album And Then... Along Comes the Association; una cover è presente nell'album Silk & Soul di Nina Simone del 1967
 Cherish – album di David Cassidy del 1972
 Cherish – singolo di David Cassidy del 1972, dall'album omonimo
 Cherish – singolo dei Kool & the Gang del 1985, dall'album Emergency
 Cherish – singolo di Madonna del 1989, dall'album Like a Prayer
 Cherish – singolo di Mai Hoshimura del 2003, dall'album Soup
 Cherish – singolo di Beni Arashiro del 2005, dall'album Girl 2 Lady
 Cherish  – singolo dei NEWS del 2005, dall'album Touch
 Cherish – album di Seiko Matsuda del 2011